Cliffside ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Cliffside (Kentucky), im Boyd County
 Cliffside (New York), im Otsego County
 Cliffside (North Carolina), im Rutherford County
 Cliffside (Tennessee), im Sullivan County
 Cliffside (Texas), im Potter County
 Cliffside Park (New Jersey)

in Kanada:
 Cliffside (Toronto)
 Cliffside (Vancouver Island), 40 km nördlich von Victoria

im NRHP gelistete Objekte:
 Cliffside Chapel, in Montclair, New Jersey, ID-Nr. 86003044
 Cliffside Hose Company No. 4, in Montclair, New Jersey, ID-Nr. 86003077
 Cliffside Public School, in Cliffside, North Carolina, ID-Nr. 97001667